Il singolare del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale Goran Ivanišević 6-7, 4-6, 7-6, 6-3, 6-4

Teste di serie

 Andrés Gómez ()
 Goran Ivanišević ()
 John McEnroe ()
 Andrej Česnokov ()

 Jim Courier ()
 Magnus Gustafsson ()
 Karel Nováček ()
 Marc Rosset ()

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Davidoff Swiss Indoors 1990